La Rochefoucauld se poate referi la:

Persoane 

  (1769–1814), curteană franceză, doamnă de onoare a împărătesei Joséphine de Beauharnais
  (1765–1841), militar și ministru al regelui Carol al X-lea
  (înainte de 1552 – după 1569), cavaler francez
 , artist, colecționar de artă și rozicrucian din secolul al XIX-lea
  (1712–1800), episcop și cardinal francez
  (1896-1991), activistă franceză pentru drepturile femeilor
  (1521–1572), curtean și militar francez
  (1558–1645), cardinal francez al Bisericii Catolice
 François de La Rochefoucauld (1613–1680), scriitor francez remarcat pentru memoriile și maximele sale
 François de La Rochefoucauld, marchiz de Montandre (1672–1739), aristocrat francez
 François Alexandre Frédéric, duce de La Rochefoucauld-Liancourt (1747–1827), reformator social
 François, duce de La Rochefoucauld (1765–1848), aristocrat francez
  (1701–1757), cardinal francez al Bisericii Catolice, arhiepiscop de Bourges
 Frédéric Gaëtan, marchiz de La Rochefoucauld-Liancourt (1779–1863), om politic francez
  (1707–1746), comandant naval francez
  (1931–2011), scenarist și regizor de televiziune francez
  (1743–1792), aristocrat și om politic francez
  (n. 1959), muzician canadian
  (1923–2012), conte francez, membru al Rezistenței Franceze și director al organizației Special Operations Executive în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial

Locuri 
 La Rochefoucauld, Charente, o comună în departamentul Charente din Franța

Vezi și 
 Duce de La Rochefoucauld
 Établissement La Rochefoucauld, o școală din Paris